Kopenhagen, glavni grad Danske:

Općina u Danskoj:
 Kopenhagen (općina), općina u regiji Hovedstaden